Инэкспре́ссибл (, ) — скалистый необитаемый остров в заливе , море Росса, Южный океан (Тихий океан).

Остров имеет форму ромба, вытянутого по линии север—юг. Его длина составляет около 13 километров, ширина — около 4 километров, примерная площадь — 26 км². Наиболее скалиста северная часть острова: высота гор там доходит до 270 метров над уровнем моря.

Остров был открыт в 1912 году экспедицией «Терра Нова» (1910—1913) под командованием Роберта Скотта. Экспедиция была разделена на несколько групп, той группой (шесть человек), которая обнаружила новый остров, руководил . В честь перенесённых трудностей название острова было изменено на «Невыразимый (непередаваемый, неописуемый) остров».

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 Р. К. Хэдленд. Historic huts in the Antarctic from the heroic age  на сайте polarheritage.com, 30 ноября 2009

Земля Виктории
Острова моря Росса
1912 год в Антарктиде